FSV Union Fürstenwalde (celým názvem: Fußballsportverein Union Fürstenwalde e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v braniborském městě Fürstenwalde/Spree. Od sezóny 2016/17 působí v Regionallize Nordost, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou zelená a bílá.

Založen byl v roce 1919 pod názvem SC Union Oberschöneweide/Fürstenwalde. Název klub obdržel podle berlínské sportovní organizace Union Oberschöneweide. V roce 1945 došlo k jeho zrušení sovětskou okupační správou, stejný osud potkal všechny sportovní organizace v zóně. V letech 1946–1990 ve městě působil socialistický klub SG Dynamo Fürstenwalde. Po znovusjednocení Německa došlo k obnovení starého klubu a to i se starým názvem.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Bonava-Arena s kapacitou 5 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj:

FSV
 1919 – SC Union Oberschöneweide/Fürstenwalde (Sportclub Union Oberschöneweide/Abteilung Fürstenwalde)
 1927 – SC Union Fürstenwalde (Sportclub Union Fürstenwalde 1919)
 1933 – FC 1919 Fürstenwalde (Fußballclub 1919 Fürstenwalde)
 1945 – zánik
 1990 – obnovena činnost pod názvem SC Union Fürstenwalde (Sportclub Union Fürstenwalde 1919)
 2002 – fúze s FSV Wacker Fürstenwalde ⇒ FSV Union Fürstenwalde (Fußballsportverein Union Fürstenwalde e. V.)

Dynamo
 1946 – SG Fürstenwalde (Sportgemeinschaft Fürstenwalde)
 1950 – SG Union Fürstenwalde (Sportgemeinschaft Union Fürstenwalde)
 1958 – BSG Empor Fürstenwalde (Betriebssportgemeinschaft Empor Fürstenwalde)
 1961 – TSG Fürstenwalde (Turnsportgemeinschaft Fürstenwalde)
 1971 – fúze s FSG Dynamo Frankfurt ⇒ SG Dynamo Fürstenwalde (Sportgemeinschaft Dynamo Fürstenwalde)
 1990 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách

Union / TSG / Dynamo Fürstenwalde (1946 – 1990) 

Stručný přehled

Zdroj:

 1948–1949: Landesklasse Brandenburg – sk. 2
 1949–1952: Bezirksklasse Frankfurt/Oder
 1952–1958: Bezirksliga Frankfurt/Oder
 1959: Bezirksliga Frankfurt/Oder – sk. 2
 1960: II. DDR-Liga – sk. 2
 1961–1971: Bezirksliga Frankfurt/Oder
 1971–1978: DDR-Liga – sk. B
 1978–1979: Bezirksliga Frankfurt/Oder – sk. 1
 1979–1984: DDR-Liga – sk. B
 1984–1990: DDR-Liga – sk. A

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1970/71: Klubu po fúzi s Dynamem Frankfurt připadla i jeho ligová působnost. Od následující sezóny se tak stal účastníkem DDR-Ligy (2. nejvyšší soutěž).

FSV Union Fürstenwalde (1990 – ) 

Stručný přehled

Zdroj:

 2002–2006: Verbandsliga Brandenburg
 2006–2008: Landesliga Brandenburg Süd
 2008–2011: Brandenburg-Liga
 2011–2016: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2016– : Fußball-Regionalliga Nordost

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2001/02: Klubu po fúzi s Wackerem Fürstenwalde připadla i jeho ligová působnost. Od následující sezóny se tak stal účastníkem Verbandsligy (5. nejvyšší soutěž).

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1919